

Patronyme 

 Jacques Boussard (1915-1989), peintre français.
 Jean Boussard (1844-1923), architecte français.
 Jean-Baptiste Boussard (1758-1795), général français de la Révolution et du Premier Empire.
 Hervé Boussard (né en 1966), coureur cycliste français. 
 Pierre Boussard (1917-1997), prélat français, évêque de Vannes de 1965 à 1991.
 Robert Boussard (actif au ), physicien français, diplômé de l'ESPCI.
Vincent Boussard (né en 1969), metteur en scène français d'opéra et de théâtre.

Toponymie 
 L'impasse Cordon-Boussard est une voie située dans le quartier du Père-Lachaise du  de Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme